Бутырский:
 Бутырский, Иван Ефимович (1927—2013) — советский и российский кларнетист, педагог, Народный артист Российской Федерации. 
 Бутырский, Леонид Сергеевич —  (21.01.1938-31.01.2015) советский и российский специалист в области криптографии. 
 Бутырский, Никита Иванович (1783—1848) — один из первых профессоров Санкт-Петербургского университета.

См. также 
 Бутырский район Москвы
 Бутырский сельсовет
 Бутырский замок — Бутырская тюрьма.
 Бутырский 66-й пехотный полк
 улица Бутырский Вал